Svenska mästerskapet i ishockey 1950 var det 27:e svenska mästerskapet i ishockey. Till säsongens turnering hade 33 lag anmält sig. I finalen den 26 februari möttes Djurgårdens IF och Mora IK, Djurgården vann med 7–2. Division II-laget Mora hade överraskande slagit ut Södertälje SK och IK Göta på vägen till finalen. Djurgårdens hade återstartat ishockeyn 1938 och gått rakt genom seriesystemet till ett SM-guld på elva säsonger.

Kvalificering
15 januari: Ljusne AIK–Kungliga Hälsinge Flygflottiljs IF (F15 Söderhamn) 4–3
15 januari: Åkers IF–Lilljanshofs IF 3–2
18 januari: Piteå IF–Wifsta/Östrands IF 5–3
21 januari: BK Forward–Surahammars IF 3–2
21 januari: IFK Bofors–IK Sturehov 9–4
27 januari: Tranås AIF–IFK Norrköping 3–5
30 januari: IFK Nyland–Leksands IF 5–3
30 januari: Södertälje IF–Tranebergs IF 6–4
1 februari: Hagalunds IS–Karlbergs BK 7–3
1 februari: Sundbybergs IK–Årsta SK 5–4
1 februari: Mora IK–Ljusne AIK 12–3

Matchträd

Matcher
Första omgången
4 februari: Åkers IF–Södertälje IF 6–3
7 februari: IFK Bofors–IFK Nyland 4–0
10 februari: Mora IK–Piteå IF 7–5
12 februari: IFK Norrköping–BK Forward 5–2
14 februari: Hagalunds IS–Sundbybergs IK 2–3
14 februari: IFK Norrköping–Atlas Diesels IF 3–2

Andra omgången
5 februari: Forshaga IF–Åkers IF 8–1
12 februari: IFK Bofors–Djurgårdens IF 1–11
13 februari: Hammarby IF–IK Huge 3–1
14 februari: Södertälje SK–Västerås SK w.o. till Södertälje
14 februari: IK Göta–Nacka SK 2–1
14 februari: Gävle GIK–Mora IK 4–5
16 februari: AIK–IFK Norrköping w.o. till AIK
16 februari: UoIF Matteuspojkarna–Sundbybergs IK 4–3
Kvartsfinaler
17 februari: Djurgårdens IF–Forshaga IF, w.o. till Djurgården
17 februari: IK Göta–UoIF Matteuspojkarna 4–2
19 februari: AIK–Hammarby IF 2–3
19 februari: Mora IK–Södertälje SK 6–1
Semifinaler
21 februari: Hammarby IF–Djurgårdens IF 1–3
22 februari: IK Göta–Mora IK 3–4
Final
26 februari: Djurgårdens IF–Mora IK 7–2
Djurgårdens mål gjordes av Gustav Johansson (3 mål), Bengt Larsson, Hans Stelius, Lennart Nierenburg och Stig Andersson-Tvilling. För Mora gjorde Erik Granath och Åke Larsson mål. Matchen spelades på Östermalms IP inför  åskådare.

Se även
 Division I i ishockey 1949/1950
 Division II i ishockey 1949/1950

Källor

Ishockeysäsongen 1949/1950
1950
Sport i Sverige 1950